Ба́кке (, ) — скандинавская фамилия. Известные носители:

 Бакке, Бо (род. 1955) — норвежский кёрлингист и тренер.
 Бакке, Герберт Эрнст (1896—1947) — государственный деятель Третьего рейха.
 Бакке, Мортен (род. 1968) — норвежский футболист.
 Бакке, Ранди (1904—1984) — норвежская фигуристка-парница.
 Бакке, Трине (род. 1975) — норвежская горнолыжница.
 Бакке, Ханс (род. 1952) — шведский футболист и тренер.
 Бакке, Эйрик (род. 1977) — норвежский футболист и тренер.